Сюй Ифа́нь (; род. 8 августа 1988 года в Тяньцзине, Китай) — китайская профессиональная теннисистка; финалистка двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон-2019, Открытый чемпионат США-2020); победительница 12 турниров WTA в парном разряде.

Общая информация 
Сюй Ифань в теннисе с шести лет. Любимое покрытие — грунт.

Спортивная карьера

2005—2017 

Профессиональную карьеру Сюй начала в 2005 году. Основных результатов она добилась в парном разряде. В одиночном разряде она смогла выиграть за карьеру один турнир из цикла ITF в апреле 2014 года на 25-тысячнике в Китае. В основной одиночной сетке на турнирах серии Большого шлема она сыграла один раз — в 2015 году на Уимблдонском турнире.

В сентябре 2007 года состоялся дебют Сюй Ифань в WTA-туре на турнире в Пекине. Если в одиночках она проиграла в первом же раунде, то в парном разряде смогла с ходу попасть в финал, выступив в команде с Хань Синьюнь. Ровно через год их дуэт повторил этот результат и вновь сыграл в финале. Дебютного титула в основном туре китаянке пришлось ждать ещё пять лет. В сентябре 2013 года в альянсе с Чжань Цзиньвэй она выиграла соревнования в Сеуле. В ноябре того же года с Мисаки Дои она победила на турнире серии WTA 125 в Нанкине. В 2014 году Сюй Ифань вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США в команде с Зариной Дияс. В августе 2015 года она выиграла второй парный титул WTA в карьере на турнире в Станфорде, где сыграла в команде с соотечественницей Чжэн Сайсай. В октябре они завоевали парный трофей турнира в Тяньцзине.

В январе 2016 года Сюй Ифань и Чжэн Сайсай вышли в полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На Открытом чемпионате Франции того года они прошли в четвертьфинал. В августе Сюй Ифань и Чжэн Сайсай приняли участие на летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и выбыли на стадии второго раунда олимпийского турнира в женской паре. В концовке сезона Сюй в партнёрстве с турецкой теннисисткой Ипек Сойлу выиграла Трофей элиты WTA — второй по значимости Итоговый турнир года. По итогам сезона 2016 года китаянка вошла в топ-20 парного рейтинга.

На Открытом чемпионате Австралии 2017 года Сюй Ифань в паре с Ракель Атаво смогла выйти в четвертьфинал. В марте с представительницей Канады Габриэлой Дабровски она выиграла Премьер-турнире в Майами. Следующий титул их дуэт завоевал в августе того же года на турнире в Нью-Хейвене, а на Открытом чемпионате США они дошли до четвертьфинала. В 2017 году Сюй Ифань заняла 16-е место парного рейтинга.

2018—2022 
В 2018 году сотрудничество Сюй и Дабровски продолжилось. На старте сезона они выиграли турнир в Сиднее, обыграв в финале пару Андреа Сестини Главачкова и Латиша Чан со счётом 6:3, 6:1. Это 7-й титул Сюй Ифань в парных состязаниях. На Открытом чемпионате Австралии Дабровски и Сюй доиграли до четвертьфинала. В феврале на турнире в Санкт-Петербурге они дошли до полуфинала, где уступила паре Тимея Бачински и Вера Звонарёва. В марте на престижном турнире в Индиан-Уэллсе они также доиграли до полуфинала. В грунтовой части сезона сильных результатов показать не удалось, зато в июне на первом же турнире на траве — в Истборне Дабровски и Сюй выиграли титул. На Уимблдоне они остановились в шаге от выхода в решающий матч, остановившись в полуфинале. В концовке сезона они сыграли в финале крупного турнира в Пекине, где проиграли чешскому дуэту Андреа Сестини Главачкова и Барбора Стрыцова. По итогам сезона Сюй Ифань ещё ближе подобралась в первой десятке парного рейтинга, заняв итоговое 12-е место рейтинга.

В феврале 2019 года Сюй впервые сыграла за сборную Китая в отборочных матчах Кубка Федерации. В мае она в паре с Дабровски смогла выйти в финал турнира высшей категории в Мадриде, где они проиграли Се Шувэй и Барборе Стрыцовой — 3:6, 1:6. Через две недели они выиграли титул на турнире в Нюрнберге. На Открытом чемпионате Франции Дабровски и Сюй доиграли до четвертьфинала. После турнира китайская теннисистка смогла войти в топ-10 парного рейтинга. В июле Дабровски и Сюй добрались до первого совместного финала Большого шлема. На Уимблдоне они выиграли пять матчей, проиграв в них только один сет в полуфинале, однако в решающем матче вновь проиграли Се Шувэй и Барборе Стрыцовой со счётом 2:6, 4:6. На Открытом чемпионате США их результатом стал выход в 1/4 финала. На третьем совместном Итоговом турнире не смогли выйти из группы. Сюй впервые в карьере завершила год в первой десятке, заняв восьмое место в итоговом парном рейтинге.

В начале 2020 года Сюй Ифань поднялась на самую высокую в карьере — седьмую строчку парного рейтинга. В этом сезоне её партнёршей по играм стала американка Николь Мелихар. В январе они выиграли турнир в Аделаиде (десятый титул WTA в карьере китаянки). В финале были обыграны бывшая партнёрша Сюй Ифань — Габриэла Дабровски и Дарья Юрак. После перерыва в сезоне Мелихар и Сюй хорошо выступили в США. В августе они сыграли в финале, перенесенного из Цинциннати, турнира в Нью-Йорке, а затем в сентябре сыграли в финале уже Открытого чемпионата США. Вторая попытка взять титул Большого шлема в главном матче закончилась для Сюй Ифань снова поражением. На это раз от Веры Звонарёвой и Лауры Зигемунд — 4:6, 4:6. После этого Сюй не играла до конца сезона в официальных матчах.

В 2021 году Сюй Ифань стала выступать с соотечественницей Ян Чжаосюань. В марте они вышли в финал турнира серии Премьер 5 в Дубае. Далее сильных результатов по ходу сезона они не показывали и последним совместным выступлением в том сезоне стала игра на Олимпийских играх в Токио, где китайский дуэт проиграл во втором раунде.

В 2022 году китаянки продолжили выступать вместе и в марте смогли выиграть крупный турнир в Индиан-Уэллсе, где в финале обыграли пару Эйжа Мухаммад и Эна Сибахара — 7:5, 7:6(4). На Открытом чемпионате Франции они единственный раз в сезоне прошли в четвертьфинал Большого шлема. В августе Сюй и Ян выиграли турнир в Сан-Хосе. В октябре на турнире серии Премьер 5 в Гвадалахаре вышли в полуфинал. Итоговый турнир завершился на групповой стадии (одна победа и два поражения).

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (6)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров Большого шлема в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров WTA в парном разряде (22)

Победы (12) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (10)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (35)

Победы (22)

Поражения (13)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Китая
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2016 года